Broll –  nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 271 osób.
Osoby noszące nazwisko Broll:
 Henryk Broll – działacz narodowy, drukarz, powstaniec
 Krystyna Broll-Jarecka – autorka audycji radiowych, poetka
 Urszula Broll (Urszula Broll-Urbanowicz) – polska malarka

Przypisy